Parkovi (Krasnodar), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Parkovi (Vladímir), localitat de la província de Vladímir, a Rússia